Popoff ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Popow

Namensträger 
 Blagoi Popoff (1902–1968), bulgarischer Kommunist; Angeklagter im Reichstagsbrandprozess von 1933
 Martin Popoff (* 1963), kanadischer Musikjournalist
 Michail Christow Popoff (1899–1978), bulgarischer Opernsänger (Bass), siehe Michail Popow
 Methodi Popoff (1881–1954), bulgarischer Botaniker
 Peter Popoff (* 1946), US-amerikanischer Fernsehprediger

Familienname
Berufsname